Den kongeløse tid i Danmark 1332-1340

Begivenheder 
 Slaget ved Taphede - Junker Otto forsøgte at genvinde kongemagten i Danmark fra Grev Gert.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
34
Artikler om enkelte år